Хоге — немецкая () и нидерландская () фамилия и топоним. 

 Хоге — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Хоге, Ромейн де (1645—1708) — голландский художник Золотого века Нидерландов.
 Кох-Хоге, Вильгельм (1916—2004) — немецкий актёр.